Francisco Gento López (Guarnizo, 1933. október 21. – 2022. január 18.) spanyol válogatott labdarúgó.

Játékos statisztikái

Klubcsapatokban

Válogatott góljai

Sikerei, díjai

Játékosként 
 Real Madrid CF:
La Liga: 1953-1954, 1954-1955, 1956-1957, 1957-1958, 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969
Copa del Rey: 1961-1962, 1969-1970 
BEK: 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1965-1966
Interkontinentális kupa: 1960
Latin kupa: 1955, 1957

Jegyzetek

Források
 
 
 

1933-ban született személyek
2022-ben elhunyt személyek
Spanyol labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Racing Santander labdarúgói
A Real Madrid labdarúgói
A La Liga labdarúgói
BEK-győztes labdarúgók
Az 1962-es világbajnokság labdarúgói
Az 1966-os világbajnokság labdarúgói
Spanyol labdarúgóedzők